

Geografia

Austria 
 Laab – dzielnica Braunau am Inn
 Laab im Walde – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Mödling

Niemcy 
 Laab – dzielnica Pfarrkirchen

Słowacja 
Dawna nazwa miejscowości:
 Láb

Osoby 
 Wolfgang Laab – austriacki muzyk

Zobacz też 
 Lab